Piscina steht für:
 in der römischen Antike ein im Freien gelegenes Schwimmbecken, siehe Natatio
 frühmittelalterliches Becken für Erwachsenentaufen, auch Taufpiscina; siehe Taufbecken #Geschichte
 Piscina (Kirche), in spätmittelalterlichen Kirchen ein kleines Becken, dessen Abfluss direkt ins Erdreich führt
 Santa María de La Piscina, eine nach der Badeanlage (span. Piscina) von Bethesda in Jerusalem benannte Kapelle in der Provinz La Rioja, Spanien

Piscina ist der Name folgender Orte:
 Ortschaft im Piemont (Italien), siehe Piscina (Piemont)

Siehe auch: